Schmitt ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti, predvsem nemški.
 Al Schmitt, ameriški zvočni inženir in glasbeni producent.
 Alfred Schmitt (1907—1973), francoski astronom.
 Bernard Schmitt, French economist
 Aloysius Schmitt (1909—1941), ameriški rimskokatoliški duhovnik in mornariški častnik.
 Balthasar Schmitt (1858 - 1942), nemški kipar in likovni umetnik
 David P. Schmitt, ameriški psiholog.
 Daniel E. Schmitt, ameriški odvetnik. 
 Dennis Schmitt, ameriški raziskovalec.
 Éric-Emmanuel Schmitt (*1960), francoski pisatelj in dramatik.
 Francis Otto Schmitt (1903—1995), ameriški biolog in nevrobiolog.
 Florent Schmitt (1870—1958), francoski skladatelj.
 Jean-Claude Schmitt (*1946), francoski medievalist.
 C. L. Schmitt, ameriški zakonodajalec.
 Carl Schmitt (1888—1985), nemški pravnik, politični teoretik in profesor prava.
 Harrison Hagan Schmitt (*1935), ameriški astronavt in senator.
 Ingo Schmitt (*1957), nemški politik.
 Mark Francis Schmitt (1923—2011), ameriški rimskokatoliški škof.
 Martin Schmitt (*1978), nemški smučarski skakalec.
 Owen Schmitt (*1985), ameriški igralec ameriškega nogometa.
 Otto Schmitt (*1965), argentinski igralec hokeja na travi.
 Otto Herbert Schmitt (1913—1998), ameriški izumitelj, inženir in biofizik.
 Pál Schmitt (*1942), madžarski ekonomist, sabljaški mojster, poslovnež, politik in veleposlanik.
 Rudolf Schmitt (1830—1898), nemški kemik.
 Suzanne Schmitt, francoska tenisačica.
 Waldo LaSalle Schmitt (1887—1977), ameriški biolog.

Kraji 
 Schmitt, Nemčija, občina v Nemčiji.